Никола Вујадиновић (Београд, 31. јула 1986) професионални је фудбалер који тренутно игра за Младост из Новог Сада.

Наступао је за младу репрезентацију Црне Горе, а поред тога има српско и бугарско држављанство.

Каријера 
Вујадиновић је наступао за млађе категорије Црвене звезде, после чега је био члан Рада, Зете и пиротског Радничког.

Лета 2007. приступио је бугарском прволигашу ЦСКА из Софије, потписавши трогодишњи уговор. После једне сезоне у том клубу, Вујадиновић је потписао петогодишњи уговор са Удинезеом. Вредност трансфера, према писању медија, износила је милион евра. Такмичарску 2009/10. провео је на позајмици у румунском клубу Униреа из Алба Јулије, а сезону након тога одиграо је за Абердин.

У Србију се вратио почетком 2012, те је до лета исте године наступао за Јавор. Атипично за своју позицију на терену, Вујадиновић је у Јавору носио број 9 на дресу. Пред наредну сезону је напустио Удинезе и касније потписао за Штурм из Граца. Ту је провео пуне две године, уврштен у тим сезоне аустријског првенства и постигао 10 погодака. Као слободан играч је по истеку уговора прешао у шпанску Осасуну.

У периоду од 2015. до 2016. године играо је за Пекинг Ентерпрајз, где је сарађивао са тренером Александром Станојевићем. Иако је током 2017. у медијима довођен у везу са Партизаном и матичном Црвеном звездом, Вујадиновић је после још једне полусезоне у Осасуни потписао за Лех из Познања. Одатле је две године касније отишао у Домжале, а потом је неколико месеци провео у екипи Сабаха. Пред почетак такмичарске 2021/22. потписао је за нишки Раднички. После исте уговора на крају сезоне, напустио је клуб, а недуго затим потписао је за Чукарички. У фебруару 2023. потписао је за новосадску Младост.

Трофеји, награде и признања

Екипно 
ЦСКА Софија
 Прва лига Бугарске : 2007/08.

Појединачно 
 Тим сезоне Бундеслиге Аустрије : 2012/13.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1986.
Спортисти из Београда
Црногорски фудбалери
Фудбалери Рада
Фудбалери Зете
Фудбалери Радничког Пирот
Фудбалери ЦСКА Софије
Фудбалери Удинезеа
Фудбалери Абердина
Фудбалери Јавора
Фудбалери Штурма
Фудбалери Осасуне
Фудбалери Леха из Познања
Фудбалери Домжала
Фудбалери Сабаха
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери Младости Нови Сад
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Бундеслиге Аустрије
Фудбалери Екстракласе
Фудбалери Ла лиге